Змагання з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 66 кг на Олімпійських іграх 2008 року відбулися 13 серпня в Палаці спорту Китайського сільськогосподарського університету.

У змаганнях взяли участь 20 спортсменів з 20 країн. Змагання складалися з турніру на вибування, у якому, у свою чергу, визначали володарів двох бронзових медалей. Два фіналісти змагалися за золоту та срібну медалі. Борці, які програли одному з двох фіналістів, переходили до втішного раунду, де змагалися за дві бронзові медалі.

Кожен поєдинок складався з трьох раундів тривалістю по дві хвилини. Борець, який набрав більше балів у кожному раунді, був переможцем цих раундів; бій закінчувався, коли один борець вигравав два раунди (і, отже, поєдинок).

Призери

Змагання

Основний турнір

Втішний раунд за бронзові нагороди

Примітки

Посилання 
 Результати на офіційному сайті FILA
 Змагання з греко-римської боротьби в напівсередній вазі на літніх Олімпійських іграх 2008 року на sport.references.com